Léon Grégoire est le nom donné à une personne :
 Léon Grégoire (1861-1933), général pendant la Première Guerre mondiale ;
 Léon Grégoire, pseudonyme de Georges Goyau ;
 aussi à une poire décrite dans l'ouvrage Deutsche Pomologie - Birnen publié en 1882.